Метехи () может означать:

 Метехи — исторический район Тбилиси.
 Метехи — село в Каспском муниципалитете Грузии.
 Нарджита (); ранее Метехи — село в Закавказье.
 Мост Метехи () — мост в Тбилиси.
 Храм Метехи () — церковь в Тбилиси.